Натуральне число 225
 225 рік до нашої ери
 225 рік нашої ери